Села:
Роздолівка — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
Роздолівка — Донецька область, Бахмутський район
Роздолівка — Харківська область, Близнюківський район
Зупинний пункт:
Роздолівка — зупинний пункт Донецької залізниці у селі Роздолівка, Донецька область, Бахмутський район